Konguta (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Konguta (plaats), een plaats in Estland, gemeente Elva